Freitas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 André Victor Lucci Freitas
 Gilson C.C. Freitas